

Geografia

 Vighizzolo d'Este – comune della provincia di Padova
 Vighizzolo – frazione del comune di Cappella de' Picenardi, in provincia di Cremona
 Vighizzolo – frazione del comune di Cantù in provincia di Como
 Vighizzolo – frazione del comune di Montichiari in provincia di Brescia